Ronald Reagan — ator e ex-presidente dos Estados Unidos
 USS Ronald Reagan (CVN-76) — porta-aviões dos Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos